Miró I de Barcelona (926 - 966), comte de Barcelona, Girona i Osona (947-966)
 Miró I de Besalú (? - 927), comte de Besalú (920-927) (també comte de Cerdanya (897-927) com a Miró II).
 Miró I de Conflent o Miró I de Rosselló dit el Vell ( ? - 896), comte de Conflent (870-896) i comte de Rosselló (878-896)
 Miró I d'Urgell, vescomte d'Urgell (953-977)